

Persone 
 John Paul Jones – ammiraglio statunitense
 Johnpaul Jones – architetto statunitense
 John Paul Jones – artista statunitense
 John Paul Jones – atleta statunitense
 John Paul Jones – polistrumentista e compositore britannico

Altro 
 Il grande capitano (John Paul Jones) – film del 1959 diretto da John Farrow
 John Paul Jones – musical di Julian Wagstaff
 Operazione John Paul Jones – operazione militare statunitense durante la guerra del Vietnam
 9258 Johnpauljones – asteroide della fascia principale